La saison 1937-1938 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les dix meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les 4 derniers du classement sont relégués et les 4 meilleurs clubs de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, sont promus parmi l'élite.

C'est le SK Rapid Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 7 points d'avance sur le Wiener Sport-Club et 9 sur le FK Austria Vienne. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club. Le tenant du titre, le SK Admira Vienne ne termine qu'à la , à 11 points du Rapid.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 L'Autriche n'envoie aucun club en Coupe Mitropa la saison prochaine.

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1937 en Autriche
Sport en Autriche en 1938